Alojzy Bunsch (1859-1916) – rzeźbiarz, ojciec Karola i Adama
 Adam Bunsch (1896-1969) – malarz, dramatopisarz, pedagog, ojciec Alego i Franciszka
 Karol Bunsch (1898-1987) – pisarz historyczny, publicysta i tłumacz literatury
 Ali Bunsch, właśc. Alojzy Bunsch (1925-1985) – malarz, grafik, scenograf
 Franciszek Bunsch (ur. 1926) – malarz i grafik
 Jacek Bunsch (ur. 1954) – reżyser i dyrektor teatrów, syn Franciszka